A 1ª jornada da Liga Orangina 2011/2012 é a jornada de abertura do II Divisão do Campeonato português 2011/2012, que está a ocorrer entre 12 e 15 de Agosto de 2011.



Trofense x Penafiel

Belenenses x Atlético

Naval x Leixões

Oliveirense x Freamunde

União da Madeira x Desportivo das Aves

Moreirense x Portimonense

Santa Clara x Arouca

Estoril x Sporting Covilhã 

Jornada 01